Öretjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Öretjärnen, Västergötland, sjö i Bollebygds kommun, 
Stora Öretjärnen (Bollebygds socken, Västergötland, 639754-130824), sjö i Bollebygds kommun, 
Stora Öretjärnen (Bollebygds socken, Västergötland, 640196-131532), sjö i Bollebygds kommun, 
Öretjärnen (Björketorps socken, Västergötland), sjö i Härryda kommun,  (2,3 ha)
Öretjärnen (Seglora socken, Västergötland), sjö i Borås kommun, 
Lilla Öretjärnen, Bohuslän, sjö i Tanums kommun,  (8,69 ha)
Stora Öretjärnen, Bohuslän, sjö i Tanums kommun,  (18,4 ha)
Norra Öretjärnen, Dalsland, sjö i Dals-Eds kommun, 
Södra Öretjärnen, Dalsland, sjö i Dals-Eds kommun, 
Lilla Öretjärnen, Värmland, sjö i Årjängs kommun, 
Norra Öretjärnen, Värmland, sjö i Hagfors kommun,  (4 ha)
Södra Öretjärnen, Värmland, sjö i Hagfors kommun, 
Öretjärnen (Dalby socken, Värmland), sjö i Torsby kommun, 
Öretjärnen (Norra Ny socken, Värmland), sjö i Torsby kommun,  (1,5 ha)
Öretjärnet (Järnskogs socken, Värmland), sjö i Eda kommun,  (3,7 ha)
Öretjärnet (Köla socken, Värmland), sjö i Eda kommun,  (4 ha)
Öretjärnet (Skillingmarks socken, Värmland), sjö i Eda kommun, 
Norra Öretjärnen, Dalarna, sjö i Malung-Sälens kommun, 
Södra Öretjärnen, Dalarna, sjö i Malung-Sälens kommun, 
Lilla Öretjärnen, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun, 
Öretjärnen (Idre socken, Dalarna, 685403-132487), sjö i Älvdalens kommun, 
Öretjärnen (Idre socken, Dalarna, 690405-133125), sjö i Älvdalens kommun,  (13,1 ha)
Öretjärnen (Lima socken, Dalarna, 675099-136254), sjö i Malung-Sälens kommun,  (4,4 ha)
Öretjärnen (Lima socken, Dalarna, 676867-135442), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Öretjärnen (Lima socken, Dalarna, 677799-135135), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Öretjärnen (Lima socken, Dalarna, 678080-133305), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Öretjärnen (Särna socken, Dalarna, 682273-135055), sjö i Älvdalens kommun, 
Öretjärnen (Särna socken, Dalarna, 683143-134674), sjö i Älvdalens kommun, 
Öretjärnen (Särna socken, Dalarna, 683416-135182), sjö i Älvdalens kommun, 
Öretjärnen (Särna socken, Dalarna, 683765-134248), sjö i Älvdalens kommun, 
Öretjärnen (Särna socken, Dalarna, 684518-132450), sjö i Älvdalens kommun,  (4 ha)
Öretjärnen (Transtrands socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Öretjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun, 
Lill-Öretjärnen (Hackås socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun, 
Lill-Öretjärnen (Laxsjö socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Stor-Öretjärnen (Bodsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Stor-Öretjärnen (Föllinge socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (17,9 ha)
Stor-Öretjärnen (Laxsjö socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Öretjärnarna (Hotagens socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Öretjärnarna (Nyhems socken, Jämtland, 697436-148842), sjö i Bräcke kommun, 
Öretjärnarna (Nyhems socken, Jämtland, 697493-148821), sjö i Bräcke kommun,  (6,33 ha)
Öretjärnarna (Nyhems socken, Jämtland, 698328-148665), sjö i Bräcke kommun, 
Öretjärnen (Alsens socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (22,1 ha)
Öretjärnen (Bräcke socken, Jämtland, 696186-148902), sjö i Bräcke kommun, 
Öretjärnen (Marby socken, Jämtland), sjö i Åre kommun, 
Öretjärnen (Offerdals socken, Jämtland, 704775-141413), sjö i Krokoms kommun,  (12,1 ha)
Öretjärnen (Offerdals socken, Jämtland, 705807-142574), sjö i Krokoms kommun, 
Öretjärnen (Offerdals socken, Jämtland, 706500-140592), sjö i Krokoms kommun, 
Öretjärnen (Ströms socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 
Öretjärnen (Sundsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Nedre Öretjärnen, sjö i Luleå kommun, 
Övre Öretjärnen, sjö i Luleå kommun,

Se även
Örtjärn
Öratjärn
Högelid-Örletjärnen, sjö i Bengtsfors kommun, 
Örletjärnen,  (16,2 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn